Гадельша () — упразднённая в 2005 году деревня Мукасовского сельсовета Баймакского района Республики Башкортостан.

История 
Закон Республики Башкортостан «О внесении изменений в административно-территориальное устройство Республики Башкортостан в связи с образованием, объединением, упразднением и изменением статуса населенных пунктов, переносом административных центров» от 20 июля 2005 года N 211-з, ст.1 гласил:

4. Упразднить следующие населенные пункты:

5) в Баймакском районе:

б) деревню  Гадельша Мукасовского сельсовета

География 
Находился на реке Худолаз, возле турбазы

Географическое положение 
Расстояние до:

 районного центра (Баймак): 61 км,
 центра сельсовета (1-е Туркменево): 11 км,
 ближайшей ж/д станции (Сибай): 20 км.

Население 

На 1 января 1969 года проживали 179 человек; преимущественно башкиры (Башкирская АССР: административно-территориальное деление на 1 января 1969 года. — Изд. 5-е. — Уфа: Башкирское книжное издательство, 1969. С.53).

Примечания

Литература 
 Башкирская АССР: административно-территориальное деление на 1 января 1969 года. — Изд. 5-е. — Уфа: Башкирское книжное издательство, 1969. С.48.
Населённые пункты, упразднённые в 2005 году
Исчезнувшие населённые пункты Баймакского района